Nora socken, kan avse:

Nora socken, Uppland – en socken i Heby kommun, Uppland
Nora socken, Västmanland – en socken i Nora kommun, Västmanland
Nora socken, Ångermanland – en socken i Kramfors kommun, Ångermanland